Gressonari – abitanti di Gressoney-La-Trinité
Gressonari – abitanti di Gressoney-Saint-Jean